Лелио Лагорио (; 9 ноября 1925, Триест — 7 января 2017, Флоренция) — итальянский государственный деятель, один из лидеров социалистической партии. Мэр Флоренции (1965), глава администрации региона Тоскана (1970—1978). Министр обороны Италии (1980—1983), министр туризма и зрелищных мероприятий (1983—1986).

Ранние годы. Вторая мировая война. Образование 
Родился в семье офицера. С 1937 по 1942 год проходил обязательную при фашистском режиме юношескую военную подготовку. В 1943 году призван в армию Республики Сало, но скрылся от военных властей и сотрудничал с Сопротивлением.

После войны работал на заводе. Окончил юридический факультет Университета Флоренции. Занимался журналистикой, издательской деятельностью, был директором издательства Felice Le Monnier.

Администратор Флоренции и Тосканы 
С 1943 года он примыкал к левым демократическим организациям. После войны вступил в Движение федералистов Европы, затем в партию «Народное единство». С 1955 года — член Итальянской социалистической партии (ИСП). Тесно сотрудничал с Пьетро Ненни. Возглавлял социалистическую организацию во Флоренции, редактировал газету La Defense.

В 1960 году, во время острого политического кризиса, предотвратил использование полицейской силы против демонстрантов во Флоренции. Состоял в провинциальной администрации первой половины 1960-х годов, курировал правовую политику и транспортные коммуникации. Учредил региональный журнал La Regione. Несмотря на социалистические взгляды, поддерживал дружественные отношения с католическим епископатом, нормализовал отношения светских властей с церковью.

В 1965 году на протяжении нескольких месяцев являлся мэром Флоренции. Затем до 1969 был вице-мэром города. Сыграл большую роль в ликвидации последствий наводнения 4 ноября 1966 года. В 1970—1978 Лагорио возглавлял администрацию региона Тоскана. С 1968 года состоял в руководящих органах ИСП.

Член правительства Италии 
С 1979 года переориентировался на общенациональную политику в рамках ИСП. Принадлежал к ближайшему окружению Беттино Кракси.

Министр обороны 
4 апреля 1980 года занял пост министра обороны в правительстве христианского демократа Франческо Коссиги. Оставался в этой должности до 4 августа 1983, в кабинетах христианского демократа Арнальдо Форлани, республиканца Джованни Спадолини, христианского демократа Аминторе Фанфани. Эти правительства занимали правоцентристские либо откровенно консервативные (Фанфани) позиции.

Во внешней политике ИСП и Лагорио как один из её лидеров проводили проамериканский и антисоветский курс «атлантической солидарности». В частности, он поддержал бойкот Олимпиады-1980, запретив спортсменам-военнослужащим ехать на Игры в Москву. За это Лагорио подвергался персональной критике в советской прессе.

В его бытность на посту оборонного ведомства началось размещение на Сицилии американских ядерных ракет средней дальности Томагавк. При этом министр ориентировался не только на Пентагон, но и на западноевропейских союзников, стремился к оборонной самостоятельности Европы, налаживал максимальное взаимодействие с военными ведомствами Франции, ФРГ, Великобритании. Лагорио возглавлял Совет министров НАТО.

Также активизировалась внешняя военная активность Италии. Впервые после Второй мировой войны итальянские военные миссии направились за рубеж — в Ливан и в Красное море.

Значительно возрос оборонный бюджет Италии, проводилась интенсивная модернизация вооружённых сил. В 1983 году был спущен на воду первый итальянский авианосец Garibaldi. Тогда же была восстановлена традиция военных парадов в Риме. Итальянская армия сыграла важную роль в ликвидации последствий землетрясения 1980 года. Во внутриармейской системе отмечалась значительная демократизация отношений, расширение прав рядового состава, улучшение бытовых условий службы.

В период его руководства министерством произошла катастрофа на Устике.

Министр туризма и зрелищ 
В 1983 году премьер-министром Италии впервые стал социалист стал Беттино Кракси (президентский пост к тому времени уже пять лет занимал социалист Алессандро Пертини). Лагорио остался членом правительства, однако переместился с министерства обороны на министерство туризма и зрелищных мероприятий. На этом посту он также оставил заметный след: был учреждён Национальный фонд искусств, законодательно стимулировались музыка, кино и театр.

После соцпартии 
Четырежды (в 1979, 1983, 1987, 1989 годах) избирался депутатом Европарламента. Оставался в его составе до 1994. В 1986—1994 возглавлял социалистическую фракцию. В 1986—1988 годах был председателем комитета итальянского парламента по делам спецслужб и государственных тайн.

Не отвергая традиционно радикальной риторики итальянских социалистов, Лагорио сыграл большую роль в эволюции ИСП в направлении европейской социал-демократии. Активно способствовал дрейфу итальянских социалистов вправо и консолидации антикоммунистических сил Италии.

После острейшего политического кризиса и трансформации всей политической системы Италии в ходе операции «Чистые руки» ИСП прекратила своё существование. При этом Лелио Лагорио оказался одним из социалистических политиков, в отношении которых не было выявлено какого-либо коррупционного компромата. После ликвидации ИСП отошёл от политики. Он занялся историческими исследованиями, издал ряд работ по истории Тосканы, мемуары о своей деятельности на административных и министерских постах. Наибольший резонанс вызвали книги Лагорио L’Esplosione: storia della disgregazione del PSI («Взрыв: история распада ИСП»), L’Ora di Austerlitz («Час Аустерлица»), Una regione da costruire («Региональное строительство»).

Состоял в ассоциациях бывших депутатов парламента Италии, европейских парламентариев, муниципальных советников Тосканы. Был активным членом организации «Социализм 2000». Входил в итальянский Ротари-клуб.

Награды и звания 
Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», награждён указом президента Италии социалиста Алессандро Пертини от 27 декабря 1978 года.

Примечания

Ссылки 
 Lelio Lagorio

Политики Италии
Социалисты Италии
Члены Итальянской социалистической партии
Государственные деятели Италии
Министры Италии
Министры обороны Италии
Мэры Флоренции
Юристы Италии
Журналисты Италии
Губернаторы Тосканы